Dans le langage courant, la distance ou l'éloignement est la longueur qui sépare deux points, ce qui est mesurée par la longueur du segment qui les relie. Dans le cas de deux points à la surface de la Terre, la distance s'entend à vol d'oiseau ou parfois par la route, en train, etc. La distance peut aussi être exprimée avec le temps qu'il vous est nécessaire pour la parcourir à pied ou en voiture, rendant la mesure ambiguë lorsque le moyen de transport n'est pas précisé.

Contrairement à une coordonnée, une distance est toujours positive ou nulle.

Sciences
 Les mathématiques ont formalisé la notion de distance.
 En théorie des graphes, la distance entre deux nœuds d'un graphe est la longueur d'un plus court chemin entre ces deux nœuds.
 En physique et en topographie, la distance est une grandeur physique, mesure de la longueur du trajet ou du segment séparant deux points.
 La distance est un concept couramment utilisé en géographie.
 En astronomie et en cosmologie, plusieurs « distances » sont définies : voir Mesure des distances en astronomie, et Mesure des distances en cosmologie

sens spécialisé 
 La distance de Levenshtein mesure la similitude entre deux chaînes de caractères.
 La distance de sécurité est, selon le code de la route, une marge de sécurité à respecter entre deux véhicules en mouvement. Le concept existe également en aviation.
 La distance de confort entre deux personnes est la proxémie.

Art et littérature
 Distance est un film américain réalisé par Anthony Lover en 1975
 Distance est un film japonais réalisé par Hirokazu Kore-eda en 2001.
 Distance est un court-métrage américain réalisé par Jonathan Jakubowicz en 2002.
 Distance est un album d'Hikaru Utada sorti en 2001.
 Distance est un single de la chanteuse de J-Pop Kana Nishino sortie en 2011.
 Distance est un court-métrage de 2014.

Économie 
On parle de proximité dans la volonté de favoriser les entreprises et les produits locaux : commerce de proximité, agriculture de proximité